Котопа́хи () — вторая по высоте вершина Эквадора (после Чимборасо) и самый высокий действующий вулкан страны (5911 м). Котопахи входит также и в число самых высоких активных вулканов планеты. Вместе с вершинами Чимборасо, Уаскаран и Килиманджаро вершина Котопахи находится дальше от центра Земли, чем вершина Эвереста.

Вулкан является одной из вершин западного края хребта  в Южной Америке. Размеры кратера 550×800 м, глубина — 450 м.

Начиная с 1738 года извержение Котопахи происходило около 50 раз. Предпоследнее извержение случилось в 1877 году. 15 августа 2015 года, спустя почти 140 лет, началось новое извержение.

Топоним 
На языке кечуа название вулкана означает «блестящая гора» или, по другой версии, «дымящаяся гора».

История

История исследования вулкана 

Впервые исследовать вулкан попытались немецкий естествоиспытатель Александр фон Гумбольдт и французский ботаник Эме Бонплан. В 1802 году они прибыли в Кито и сделали попытку восхождения на три вулкана — Котопахи, Чимборасо и Пичинчу. Покорить же они сумели только последний, а на Котопахи поднялись на высоту только 4500 м.

Взойти на вершину Котопахи впервые удалось 28 ноября 1872 года немецкому геологу и путешественнику Вильгельму Райсу. Год спустя, в 1873 году вулкан покорил немецкий натуралист и вулканолог Мориц Альфонс Штюбель.

История извержений вулкана 
Котопахи является одним из самых активных вулканов Эквадора. Первое зарегистрированное извержение произошло в 1534 году.

Наиболее крупными были извержения в 1532, 1742, 1768, 1864 и 1877 году, сохранялась незначительная активность до 1940 года.

Самым разрушительным стало извержение 1768 года. В начале апреля из жерла поднялся гигантский столб пара и пепла. 4 апреля вулкан стал извергать серу, лаву и пирокласты. Началось землетрясение, в результате которого был полностью разрушен расположенный поблизости город Латакунга и окрестные поселения. Позже продукты извержения находили за сотни километров от места расположения вулкана — в бассейне Амазонки и на побережье Тихого океана.

После почти 140 лет сна, 15 августа 2015 года, вулкан снова стал активным: началось сильное

Примечания

Литература 
 
 Тропою Франсиско Де Орельяны Наука и жизнь, № 12, 2012 год.

Стратовулканы
Активные вулканы
Вулканы Эквадора